Лукинка — топоним:

Россия 
 Лукинка — село в Комаричском районе Брянской области.
 Лукинка — деревня в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Лукинка — река в России, впадает в Горьковское водохранилище.
 Лукинка — река в Любимском районе Ярославской области, приток Костромы.
 Лукинка - местность в районе Ново-Переделкино города Москвы.